Mirganj kan syfta på följande platser:

Indien 

 Mīrganj, ort, Uttar Pradesh, Bareilly, 
 Mirganj (ort i Indien), Bihar, Gopālganj, 

Robotskapade Indienförgreningar